

Communes en Moldavie
 Mereni, dans le Raion d'Anenii Noi
 Merenii Noi, dans le Raion d'Anenii Noi

Communes en Roumanie
 Mereni, dans le județ de Covasna
 Mereni, dans le județ de Constanța
 Mereni, dans le județ de Teleorman